

Patronyme 
 László Passuth, écrivain hongrois.
 Krisztina Passuth, historienne de l'art hongroise.

Homonymie de patronyme